Aginter Press (, Agence internationale de presse — Международное агентство печати; в русской транскрипции — Ажинтер пресс) — международное информационное агентство и оперативно-политическая структура праворадикального направления. Официально функционировало в 1966—1974 годах, неформально — до начала 1980-х. Сотрудничало с режимами Салазара, Каэтану, Франко, Пиночета, греческих чёрных полковников, с ультраправыми организациями Италии, Франции, стран Латинской Америки. Занималась антикоммунистической пропагандой и оперативными мероприятиями, вплоть до терроризма. Участвовала в операции Гладио.

Оперативно-политический комплекс 
Агентство Aginter Press было учреждено в Лиссабоне в сентябре 1966 года. Его первым руководителем стал отставной французский офицер, участник Корейской и Алжирской войн, боевик ОАС Ив Герен-Серак. Католический активист и антикоммунист, Герен-Серак считал режим Салазара главным оплотом против коммунизма и атеизма.

С информагентством были аффилированы салазаристская «Порядок, Центр, Традиция» () (руководитель — Жоао да Силва) и оперативная «Организация действий против международного коммунизма» () (руководитель — Ив Герен-Серак). Первая являлась политико-идеологической структурой, вторая — оперативной группой. В руководстве и активе агентства преобладали французские ультраправые — выходцы из ОАС.

Идеология и стратегия 
В установочном документе Aginter Press (обнаружен после закрытия агентства в 1974) говорилось:

На первом этапе должен быть создан хаос во всех структурах власти. Нужен подрыв экономики, дезорганизация госаппарата. Такую ситуацию создаёт безадресный терроризм (атаки с многочисленными жертвами) и селективный терроризм (ликвидации конкретных лиц). Разрушение демократического государства должно осуществляться под видом коммунистической деятельности. Далее нужно проникать в армию, судебную систему, церковь, воздействовать на общественное мнение… Психологическое давление на друзей и врагов должно быть таким, чтобы поляризованное общественное мнение видело в нас единственную силу, способную сохранить нацию… Консолидация масс вокруг эффективной структуры позволит совершить нашу революцию.

Если считать данный текст подлинным, он чётко отражает наличие у авторов собственных целей в Холодной войне, которые отнюдь не во всём совпадали с целями США и НАТО. Налицо ультраправая концепция «Третьего пути», разновидность неофашизма. Структура обладала выраженными чертами военно-идеологического ордена (мировой армии антикоммунизма):

На борьбу с силами зла должны быть мобилизованы все ресурсы — дабы восстановить моральный порядок, обеспечить примат духа над материей и торжество традиционных ценностей цивилизации.

Евроафриканская активность 
Агенты Aginter Press, залегендированные под журналистов и фоторепортёров, создали разветвлённую сеть, охватившую ряд стран Западной Европы, Африки и Латинской Америки. Они вели интенсивную антикоммунистическую и неофашистскую пропаганду, помогали в организации крайне правых политических структур, внедрялись в ультралевую среду, совершали оперативные акции. Важнейшую роль в деятельности Aginter Press играл известный итальянский неофашист Стефано Делле Кьяйе. Система активно включилась в программу «Гладио». Было налажено взаимодействие с американским ЦРУ, португальской ПИДЕ, испанской SECED.

Особенно тесным было сотрудничество с ПИДЕ — во главе португальской спецслужбы стояли идейные единомышленники ультраправых Фернанду Силва Паиш и Агостиньо Барбьери Кардозу. Представители групп, связанных с Aginter Press, содействовали ПИДЕ в Operação Outono — убийстве лидера антисалазаровской оппозиции генерала Умберту Делгаду.

В намибийском Виндхуке (тогда находившемся под оккупацией ЮАР) действовал центр тренировки боевиков. Aginter Press приписываются теракты против португальской оппозиции и марксистских антиколониальных движений в африканских колониях Португалии — наряду с убийством генерала Делгаду (Португальский фронт национального освобождения), убийство Амилкара Кабрала (ПАИГК), Эдуардо Мондлане (ФРЕЛИМО). Эти утверждения не подкреплены доказательствами, существуют иные обоснованные версии — Делгаду был убит до официального учреждения Aginter Press, в ПАИГК и ФРЕЛИМО шла жёсткая внутренняя борьба. Однако подтверждено участие представителей Aginter Press в дестабилизационных операциях против прокоммунистического правительства Мариана Нгуаби в Конго и против ПАИГК в Португальской Гвинее. В первом случае Aginter Press взаимодействовала с французскими спецслужбами, во втором — с ПИДЕ.

Особое значение имела поддержка неофашистского террора в Италии. Подтверждена оперативная связь Aginter Press с организациями Национальный авангард (структура Делле Кьяйе) и Новый порядок (структура Пьерлуиджи Конкутелли). Активисты Aginter Press подозревались в причастности к террористической атаке на миланской Пьяцца Фонтана в декабре 1969 года. Сходные действия оперативного и организационного характера были зафиксированы во Франции, Швейцарии, Бельгии.

Упразднение и продолжение 
Деятельность Aginter Press в Португалии была пресечена революцией 25 апреля 1974 года. Сотрудники агентства покинули Лиссабон, перебравшись в Испанию и Венесуэлу. Им были предоставлены французские паспорта — по некоторым данным, с санкции куратора африканской политики Франции Жака Фоккара.

Несмотря на формальное прекращение деятельности, кадры и оперативные технологии Aginter Press оставались задействованы до начала 1980-х. Наиболее масштабными акциями в Западной Европе второй половины 1970-х стали Резня Монтехурра в Испании, убийство судьи Витторио Оккорсио в Италии. В августе 1977 года на «совещании Сен-Клу» (в замке Сикста Энрике де Бурбона, под руководством Делле Кьяйе) была выработана и впоследствии реализована комплексная программа силовых атак против коммунистических и просоветских организаций.

Перебазировавшись в Испанию, Ив Герен-Серак сотрудничал с Армией освобождения Португалии. В период Жаркого лета он планировал полномасштабную гражданскую войну против леворадикального правительства Вашку Гонсалвиша. Другим португальским союзником Aginter Press являлась группировка CODECO.

Начиная с 1980—1981 годов наступил принципиально новый этап Холодной войны. При антисоветской консолидации Запада на рейганистской основе наработки Aginter Press, адаптированные к условиям 1960—1970 годов, перестали быть актуальными.

Встречаются утверждения о значимости опыта Aginter Press для современных ультраправых сил.

См. также 
 Всемирная антикоммунистическая лига
 Стефано Делле Кьяйе
 Гвидо Джаннеттини
 Текос

Примечания 

Холодная война
Антикоммунизм
Антикоммунистические организации
Ультраправые
Информационные агентства
Операция «Гладио»
Организации, основанные в 1966 году
Исчезли в 1974 году